2799 Justus — asteroide
Pinacossauro Justus — espécie de dinossauro

Desambiguação